Брыкин Бор — посёлок в Лакашинском сельском поселение Спасского муниципального района Рязанской области.

География 
Посёлок расположен в 45 км к северо-востоку от районного центра на правом берегу реки Пра. Ближайший населённый пункт - деревня Папушево к югу.

Население

Транспорт и связь 
К посёлку с юга подходит асфальтированная дорога, связывающая его с районным центром. Имеется регулярное автобусное сообщение.

Посёлок обслуживает сельское отделение почтовой связи Лакаш (индекс 391072).

История 
Поблизости от посёлка обнаружены городище Городецкой культуры и древнеславянское городище XI века.

В конце XIX века на месте посёлка располагался стекольный завод помещика Ф.А. Беклемишева. В 1901 г. был построен новый крупный зеркальный завод Русско-Бельгийского общества, при котором возник посёлок Брыкин Бор, относившийся к Городковической волости Спасского уезда. Население посёлка достигало 2-3 тысяч человек. Однако, завод работал недолго и в 1903 г. был закрыт по договоренности с владельцами конкурирующего стекольного завода в Екатеринославе, выплатившими компенсацию. Большинство работников завода разъехалось. В 1905 году в посёлке было 38 жителей.

10 февраля 1935 года был основан Окский  заповедник, центральная усадьба которого разместилась в посёлке.

Достопримечательности 
В посёлке находится центральная усадьба Окского Биосферного заповедника. В бывшем шлифовальном цехе зеркального завода расположен Музей природы Окского заповедника. Имеется журавлиный и зубровый питомники.

Примечания

Ссылки 
 Руины стекольного завода Русско-Бельгийского общества
 Официальный сайт окского заповедника

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)